Itapecerica da Serra (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Itapecerica da Serra (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo